Cornered (film), een film noir 
Cornered (Breaking Bad), een televisieaflevering
Cornered!, een horrorfilm uit 2009 onder regie van Daniel Maze